Пье́тро Беллу́ски (; ) — американский архитектор итальянского происхождения. Лидер архитектурного модернизма; имеет отношение к проектированию более тысячи зданий; лауреат нескольких престижных архитектурных наград.

Биография 
Пьетро Беллуски родился 18 августа 1899 года в Анконе. Вырос в Риме. Служил в армии во время Первой мировой войны, воевал против австрийцев, принимал участие в таких крупных сражениях как Битва при Капоретто и Битва при Витторио-Венето. После окончания войны Беллуски поступил в Римский университет Ла Сапиенца и окончил его в 1922 году по специальности «гражданская инженерия». В следующем году по студенческому обмену уехал в США, где, несмотря на полное незнание английского языка, окончил Корнеллский университет по той же специальности. Беллуски не стал, по совету своих итальянских друзей, возвращаться на родину, так как там в это время начал набирать силу фашистский режим Бенито Муссолини.

Поначалу Беллуски работал инженером в шахтах Айдахо, зарабатывая пять долларов в день (около 66 долларов в ценах 2015 года), затем устроился в архитектурное бюро  в Портленде (штат Орегон) — в этом городе он и прожил бо́льшую часть оставшейся жизни. В бюро Дойла Беллуски быстро сделал карьеру от простого чертёжника до главного дизайнера, а к 1943 году она ему уже фактически принадлежала, и название фирмы он сменил на своё. К началу 1950-х годов Беллуски зарабатывал около 150 тысяч долларов в год (почти 1,35 млн долларов в ценах 2015 года).

В 1951 году Беллуски стал деканом  и пребывал на этой должности до 1965 года. Перед переездом в Массачусетс Беллучи передал свой портлендский офис компании Skidmore, Owings & Merrill.

Пьетро Беллуски скончался 14 февраля 1994 года в Портленде на 95-м году жизни.

Личная жизнь 
 Первая жена — Хелен Хеммила, с 1 декабря 1934 года по 1962 год (смерть жены). От этого брака остались двое сыновей: Питер (род. 1939) и Энтони (род. 1941).
 Вторая жена — Марджори (1920—2009), с 1965 года по 14 февраля 1994 года (смерть архитектора).

Награды и признание 
 1950—1955 — президентский назначенец 
 1951—1965 — декан 
 с 1952 — член Американской академии искусств и наук
 1953—1957 — ассоциированный член Национальной академии дизайна, с 1957 года — полноправный
 1972 — 
 конец 1970-х — начало 1980-х — член жюри, выбиравшего дизайн Мемориала ветеранов Вьетнама в Вашингтоне
 1991 — Национальная медаль США в области искусств<ref>Пьетро Беллучи   на сайте arts.gov</ref>. Беллучи стал вторым архитектором в истории, награждённым этой медалью.
 Член Американского института архитекторов

 Избранные работы 
Как уже говорилось выше, Пьетро Беллуски имеет отношение к проектированию и дизайну более тысячи зданий. В сферу его интересов входили небоскрёбы, церкви, концертные залы. Ниже перечислены несколько наиболее известных (в хронологическом порядке; в скобках указаны годы строительства, город, где здание расположено, и некоторая дополнительная информация).
  (1926, Портленд, внесено в Национальный реестр исторических мест США (НРИМ) в 1992 году)
  (1927, Портленд, внесено в НРИМ в 1996 году)
 Портлендский художественный музей (1932, Портленд)
  (1948, Портленд, внесено в НРИМ в 1976 году)
  (1950, Портленд, внесена в НРИМ в 1996 году)
  (1951, , внесена в НРИМ в 1974 году)
 Институт искусств Стерлинга и Франсин Кларк (1955, Уильямстаун)
 МетЛайф Билдинг (1960—1963, Нью-Йорк, консультативная помощь)
  (1964, Филадельфия, внесено в НРИМ в 2007 году)
 555 California Street (1969, Сан-Франциско, консультативная помощь)
  (1969, Нью-Йорк)
  (1970, Бостон)
  (1967—1971, Сан-Франциско)
  (1980, Сан-Франциско)
  (1982, Балтимор)
  (1983, Бостон)
  (1981—1983, Портленд, консультативная помощь)
  (1960—1991, , 14 из 27 зданий кампуса)

 Примечания 

 Ссылки 
 Интервью с Пьетро Беллуски на сайте aaa.si.edu, 22 августа — 4 сентября 1983.
 Пьетро Беллуски на сайте greatbuildings.com.

Участники Первой мировой войны (Италия)
Преподаватели Массачусетского технологического института
Преподаватели Школы архитектуры и планирования Массачусетского технологического института
Выпускники Римского университета
Выпускники Корнеллского университета
Архитекторы США
Архитекторы-модернисты
Члены Американской академии искусств и наук
Члены Национальной академии дизайна
Члены Американского института архитекторов
Награждённые Национальной медалью США в области искусств